Varrone è un nome latino che può riferirsi a:

 Gaio Terenzio Varrone, console sconfitto nella Battaglia di Canne nel III secolo a.C.
 Aulo Terenzio Varrone, pretore nel 184 a.C.
 Marco Terenzio Varrone Reatino, scrittore del I secolo a.C.
 Marco Terenzio Varrone Lucullo, generale della Repubblica romana.
 Publio Terenzio Varrone Atacino, poeta
 Aulo Terenzio Varrone Murena, console nel 23 a.C., generale di Augusto